Le durif est un cépage de cuve noir originaire du Dauphiné. 

Il est le patronyme de :

 Eugène Durif, un dramaturge français né en 1950 à Saint-Priest.
 Charlotte Durif,  une grimpeuse française née en 1990 à Belley.